Титул захищала Орина Соболенко, але в другому колі вона поступилася Гарбінє Мугурусі.

Перемогла Петра Квітова, здолавши у фіналі Мугурусу з рахунком  6–2, 6–1. Ця перемога стала для Квітової другою звитягою в Досі. Петра програла тільки один сет — у чвертьфіналі Анетт Контавейт.

Сіяні тенісистки
Перші чотири сіяні починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щаслива лузерка
  Дой Місакі

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання

Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

Тур WTA 2021
2021 Qatar Total Open – 1
2021 у катарському спорті